«Live 2002» — другий концертний альбом канадо-бельгійської поп-співачки Лари Фабіан. У Канаді та Франції альбом вийшов 12 листопада 2002.

Список композицій

CD

DVD 
 "Immortelle" (версія піано/вокал)
 "Tout"
 "Alléluia"
 "Aimer déjà"
 "La différence"
 "Africa" / "Rio"
 "Tango"
 "Pas sans toi"
 "Si tu m'aimes"
 "Tu es mon autre" (дует із Rick Allison)
 "S'en aller"
 "Parce que tu pars"
 "Humana"
 "Je t'aime"
 "Silence"
 "J'y crois encore"
 "Immortelle"
 "Je suis mon coeur"

Чарти

Продажі

Примітки

Посилання 
 Лара Фабіан ‎– альбом Lara Fabian Live на discogs.com 
 Офіційний вебсайт Лари Фабіан 

Альбоми Лари Фабіан
Альбоми Polydor Records
Франкомовні музичні альбоми